

Biografia 
Nato ad Abbasanta il 3 marzo del 1958, ha conseguito il diploma di scuola superiore presso l'Istituto "Dionigi Scano" di Cagliari.

Nel 1978 ha svolto il servizio di prima nomina come ufficiale di complemento e 1979 inizia la sua carriera universitaria presso l'Accademia Militare di Modena dove viene nominato Sottotenente. Ottenuta la laurea in Scienze Strategiche, nel 1981 viene assegnato all'Arma di Artiglieria svolgendo tutti gli incarichi di comando previsti.

Completando diversi corsi di studio ottiene la seconda laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, conseguendo successivamente i master in: Scienze Strategiche, Diritto Penale Militare e Arts in Intelligence and Security.
Inizia dunque a specializzarsi frequentato i corsi di Stato Maggiore e l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze.

Ha prestato servizio come Addetto Militare per la Difesa nell'Ambasciata italiana ad Oslo, in seguito Capo dell'Ufficio 1° del Gabinetto del Ministero della difesa e successivamente Tutor ISSMI nel Centro alti studi per la difesa.
Dal 19 settembre 2003 al 2004 è comandante del 7° Rgt NBC Cremona.
Dopo aver ottenuto la qualifica per l'impiego operativo di unità NBC, nel 2004 ha partecipato alla NATO Reaction Force 3 come ispettore e certificatore del livello di prontezza operativa delle Unità NATO, ricoprendo successivamente l'incarico di Comandante del 7º Reggimento difesa NBC "Cremona" di Civitavecchia.

Dal 2012 a fine agosto 2015 ha ricoperto l'incarico di Comandante e ispettore dell'Arma di Artiglieria.

Promosso generale di divisione, diviene comandante del Comando militare autonomo "Sardegna" dal 4 settembre 2015.
Negli ultimi 100 anni è il terzo sardo ad assumere l'incarico di Comandante regionale dopo il Gen. Neri Loi ed il Gen. Giangabriele Carta. Nel 2018 è generale di corpo d'armata.
Il 7 maggio 2019 lascia il servizio attivo.

Onorificenze

Note

Voci correlate 
 Comando militare autonomo "Sardegna"
 Arma di artiglieria
 Esercito Italiano